Giovanni Battista Morassi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Battista Morassi  (1934–2018), italienischer Geigenbauer, siehe Gio Batta Morassi 
 Giovanni Battista Morassi (Geigenbauer, 1969) (* 1969), italienischer Geigenbauer